Змагання з футболу на Літній універсіаді 2019 тривали з 2 по 13 липня 2019 року.

Змагання

Чоловічий турнір 
Учасники турніру

За 9—12-ті місця

За 1—8-мі місця

За 5—8 місця

Жіночий турнір 
Учасники турніру

За 9—12-те місця

Плей-оф

Медалісти

Медальний залік

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка футболу на сайті Універсіади 2019

Змагання на Літній універсіаді 2019
2019 у футболі
2019